Храм Свято́го Се́ргия Ра́донежского — православный храм Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви, находившийся в городе Андижане.

Молитвенный дом заложен в 1892 году,, храм и колокольня были заложены в 1893 году, построены в 1893 году по эскизу И. Р. Саковича, освящены в 1896 году, снесены в 1930 году, в честь Святого Сергия Радонежского рассчитан на 300 прихожан, по штату при храме положен один священник, престольный праздник 25 сентября.

История 
Храм с колокольней располагались на центральной площади Андижана, позже улица Горького. Храм был построен из жжёного кирпича, так же на средства казны. 3 декабря 1902 года в Андижане произошло землетрясение, вследствие чего храм разрушился, и была капитально отремонтирован.

Храм и часовня состояли в ведении Туркестанского Епархиального Начальства. Затем входил в состав Кокандского военного округа.

Потом именовалась церковью при Управлении Кокандского воинского начальника, военно-местною, Храм Святого Сергия Радонежского с приписной часовней Святого Георгия Победоносца.

Поскольку храм снесён, то он не может относиться к какому либо благочинию, и не может входить в состав "Ташкентской и Узбекистанской епархии".

Часовня находится на Русском-православно кладбище, около тюрьмы.

Храм имел богатый иконостас и церковную утварь. При храме так же имелась колокольня с 5 колоколами. Размер храма не большой 10 метров на 11 метров.

В храме особого внимания заслуживает икона Божией Матери "Сподручница Грешных", писанная на кипарисе масляными красками, - дар иноков Святого Афона в 1905 года по случаю землетрясения в 1902 года в Андижане.

Никаких сведений о священнослужителях не осталось.

Примечания

Храм на почтовых открытках  
 Почтовая открытка. Сахаров Г. И.. На снимке написано: Фасад церкви. Издательство Сахарова Г. И., Андижан, 1909 год.
 Почтовая открытка. Иванов Ал. А.. На снимке написано: Церковь святого Сергия Радонежского, вид с улицы Горького. Издательство Иванова, Андижан, 1912 год.

Литература 
 Буклет с фото и описанием. Иванов Ан. А. - Поездки по городам и селам Русского Туркестана. Осмотрены и сфотографированы села и города, всего около 100 фото и 154 текстов. СПБ, 1910 год.
 Книга. Иванов Ал. А. - История Кокандского военного округа. Коканд, 1911 год. 
 Книга. Цитович Г. А. - Храмы Армии и Флота. Пятигорск, 1913 год.
 Книга. Голенберг Б. А. - Старинные храмы туркестанского края. Ташкент, 2011 год.
 Книга. Рузаев Б. А. - История приходов Узбекистана.  Ташкент, 2014 год.

Храмы, построенные в 1896 году
Храмы, снесённые в 1930 году
Православные храмы Андижана
Снесённые храмы Узбекистана
Андижан